Molekulska formula -{C12H20N2O3}- se može odnositi na:

 Pirbuterol
 Tetrabarbital